Per Eklund je lahko:

 Per Eklund (borec)
 Per Eklund (hokejist)
 Per Eklund (relist)
 Per-Erik Eklund